Изотопы кальция — разновидности химического элемента кальция с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы кальция с массовыми числами от 35 до 60 (количество протонов 20, нейтронов от 15 до 40). Ядерные изомеры не обнаружены.

Природный кальций представляет собой смесь шести изотопов. Пяти стабильных:
 40Ca (изотопная распространённость 96,941 %)
 42Ca (изотопная распространённость 0,647 %)
 43Ca (изотопная распространённость 0,135 %)
 44Ca (изотопная распространённость 2,086 %)
 46Ca (изотопная распространённость 0,004 %)
И одного нестабильного, но с огромным периодом полураспада, много больше возраста Вселенной:
 48Ca (изотопная распространённость 0,187 %, период полураспада 5,6 лет, схема двойной бета-распад, дочерний изотоп 48Ti).

Самым долгоживущим из искусственных изотопов является 41Ca с периодом полураспада 99 400 лет.

Таблица изотопов кальция

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. 

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Кальций